Pandora, primera dona segons la mitologia grega
 Art
 Pandora (Waterhouse), pintura a l'oli de John William Waterhouse, 1896
 Pandora (Rossetti), pintura a l'oli de Dante Gabriel Rossetti, 1871

 Astronomia:
 Pandora (satèl·lit), satèl·lit de Saturn
 (55) Pandora, asteroide
 Biologia:
 Symbion pandora, espècie del fílum dels cicliòfors
 Gila pandora, peix de la família dels ciprínids
 Pandora (lepidòpter), papallona de la família dels nimfàlids
 Miscel·lània: Pandora FMS

 Sociologia
 Operació Pandora, Operació policial duta a terme pels Mossos d'esquadra el 2014